Dans l'univers imaginaire de Faucongris (utilisé pour le jeu de rôle Donjons et Dragons), Trithéréon est le dieu de l'Individualité, de la Liberté, des Représailles et de l'Auto-défense. Son symbole est la Rune de la Poursuite, qui ressemble à un triskèle.

Histoire éditoriale

Règles avancées de Donjons et Dragons,  (1977-1988)
Trithéréon fit sa première apparition dans le jeu "Donjons et Dragons" à l'occasion d'un article signé Gary Gygax intitulé "The Deities and Demigods of the World of Greyhawk" et paru dans le numéro 68 du magazine Dragon. Il fut par la suite détaillé dans le supplément World of Greyhawk Fantasy Game Setting et dans le livre Greyhawk Adventures.

Règles avancées de Donjons et Dragons,  (1989-1999)
Trithéréon est l'une des divinités décrites dans la boîte de jeu "From the Ashes" destinée au décor de campagne de Faucongris et apparaît dans le supplément "Greyhawk: L'Aventure commence".

Son rôle dans la cosmologie de la campagne Planescape est détaillé dans le supplément "On Hallowed Ground". Dans le supplément "Warriors of Heaven", il est décrit comme l'une des divinités du Bien que peuvent servir les Célestes.

Donjons et Dragons, édition 3.0 (2000-2002)
Trithéréon n'apparaît pas dans le "Manuel des Joueurs" de la , mais son rôle dans la campagne de Faucongris est défini dans l'Atlas de Greyhawk.

Donjons et Dragons, édition 3.5 (2003-2007)
Son clergé est détaillé dans le Codex Divin.

Description
Trithéréon est dépeint comme un jeune homme aux cheveux blonds-roux, grand et bien bâti, qui porte une chemise de mailles et des vêtements bleus ou violets. Il possède trois armes magiques: une épée nommée Langue de Liberté; une lance nommée Krélestro, l'Annonciateur du Châtiment; et un sceptre baptisé le Bâton des Représailles.

Relations
Trithéréon est l'ennemi du mal et de l'oppression. Son amour de la liberté provoque parfois des conflits avec d'autres divinités du Bien, comme Pholtus et Héronéus. Bralm le déteste à cause de sa défense de l'individualisme. Trithéréon est un allié fidèle du héros divin Krovis, ainsi que de Kurell et de Pélor. Il apprécie la philosophie de la responsabilisation individuelle conférée par l'apprentissage telle que l'incarne Lydia.

Lorsqu'il se manifeste, Trithéréon apparaît souvent en compagnie de trois animaux invoqués qui le servent sans question: Nemoud le Dogue, Harrus le Faucon et Carolk le Lézard marin.

Royaume
Situé sur la première strate de l'Arborée, le royaume de Trithéréon a pour nom l'Embranchement; il se trouve sur chaque route de la strate et accorde aux visiteurs un aperçu des principaux évènements de leur vie.

Adorateurs

Clergé
Les prêtres de Trithéréon s'opposent à l'esclavage et à toute forme d'oppression. Ils utilisent de préférence la lance, l'épée et le gourdin.

Autres ordres
L'ordre des Chevaliers Traqueurs est intimement lié à l’Église de Trithéréon.

Sources
 Brown, Anne, Greyhawk: Guide du Joueur (TSR, 1998).
 Conforti, Steven, ed. Living Greyhawk Official Listing of Deities for Use in the Campaign, version 2.0. (Wizards of the Coast), 2005; disponible en ligne:
Gary Gygax et Frank Mentzer, Le Temple du Mal Élémentaire (TSR, 1985).
Living Greyhawk Journal no. 3 - "Gods of Oerth"

Notes et références

Divinité de Donjons et Dragons
Greyhawk